L'émission est le fait pour une entité (l'émetteur) de projeter à distance quelque chose qui peut interagir ou être mesuré par d'autres entités (les récepteurs).

La notion d'émission se décline ainsi suivant le domaine :
 en physique, l'émission est le fait pour un corps de libérer/expulser de l'énergie ou de la matière la plupart du temps sous la forme d'ondes ou de particules. L'émission est aussi le résultat d'une réaction (par ex, émission de neutron ou émission secondaire). Exemples d'émissions en physique :
 émission acoustique (ou sonore) ;
 émission thermique ;
 émission d'ondes électromagnétiques ;
 émission radioactive ;
 émission thermoïonique.
Suivant la façon dont le rayonnement est émis, on distingue l'émission spontanée qui se déroule sans influence extérieure et l'émission stimulée qui est causée par des facteurs externes.
 
 les émissions dans l'environnement sont les gaz et autres polluants
 l'émission de radio ou de télévision, une production audiovisuelle d'une certaine durée sur une station de radio ou une chaîne de télévision donnée
 dans le domaine de la monnaie, l'émission peut signifier la mise en circulation de nouvelles pièces ou de timbres (ex. : émission conjointe de timbres)
 en astronomie, on trouve des nébuleuses en émission
 en finance, une émission de valeurs mobilières par une société est le moyen de lever des capitaux en bourse
 en histoire des textes, une émission se distingue d'une réédition. Dans la pratique des imprimeurs de la Renaissance, les livres étaient livrés par cahiers, la reliure étant à la charge de l'acheteur. Dans le cas d'une émission, l'imprimeur se contenait de réutiliser ses cahiers invendus en changeant les pages de titre ou en ajoutant d'autres cahiers. Il faut vérifier page à page pour distinguer les deux.

Voir aussi